Geoffroy I a été porté par :
 Geoffroy I (v. 995), seigneur de Chaumont.
 Geoffroy I (†1080), seigneur de Joinville.
 Geoffroy I, comte de Gâtinais au X siècle
 Geoffroy Ier de Châteaudun, vicomte de Châteaudun.
 Geoffroy Ier du Perche († 1040), seigneur de Mortagne-au-Perche et de Nogent-le-Rotrou des alentours de l'an mil à sa mort et vicomte de Châteaudun sous le nom de Geoffroy II de 1004 à 1040.

Voir aussi
 Geoffroi I Bérenger (†1008), comte de Rennes et  duc de Bretagne de 992 à 1008.
 Geoffroi I de Provence (1015-1061/62), comte de Provence, et de Gerberge de Bourgogne.
 Geoffroi I de Villehardouin (né vers 1167), chevalier de la Quatrième croisade.

Geoffroy I